Лату́р — фамилия и топоним:

Топоним 
 Латур — город в индийском штате Махараштра.
 Латур — округ в индийском штате Махараштра.
 Латур — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна (Франция).
 Мирамонт-Латур — коммуна во Франции, департамент Жер (Франция).
 Ла-Тур — коммуна в департаменте Верхняя Савойя (Франция).
 Ла-Тур — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).

Фамилия 
 Латур, Бруно (1947—2022) — французский социолог науки и философ.
 Латур, Иосиф Онуфриевич (1853—1933) — русский военный и педагог, генерал-лейтенант РИА.
 Латур, Жорж Дюмениль де (1593—1652) — французский художник.
 Латур, Максимилиан фон (1737—1806) — австрийский генерал-фельдцейхмейстер.
 Латур, Морис Кантен де (1704—1788) — французский художник.
 Латур, Теодор фон (1780—1848) — австрийский генерал-фельдцейхмейстер.

Двойная фамилия 
 Корре де Латур д’Овернь, Теофиль Мало (1743—1800) — французский офицер-гренадер и кельтоман.
 Фантен-Латур, Анри (1836—1904) — французский художник.
 Шабо-Латур, Антуан (1769—1832) — французский политический деятель.

Другое 
 Латур д’Овернь — дворянский род.
 Шато Латур — марка вина бордо.